Le nom de bataille de Bama peut faire référence à :
 Combat de Bama, ou première bataille de Bama ()
 Deuxième bataille de Bama ()
 Troisième bataille de Bama (2014)
 Quatrième bataille de Bama (2015)